Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) – filosofo idealista tedesco
 Ernest Henry Schelling (1876-1939) – pianista, compositore e conduttore d'orchestra statunitense
 Thomas Schelling (1921-2016) – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia nel 2005
 12661 Schelling – asteroide della fascia principale